Симона
 «Симона» — научно-фантастический фильм 2002 года.
  — сводная сестра Эдит Пиаф.
 Симона Синьоре (1921—1985) — французская актриса кино и театра.
 «Симона де Бовуар в Чикаго» — фотография американского фотографа и писателя Арта Шэя.